Средний противотанковый ракетный комплекс — название ряда американских и британских программ разработки переносных противотанковых средств пехоты:

 Advanced Antitank Weapon System (AAWS) — британский проект второй половины 1950-х гг. Результатом стало принятие на вооружение ПТРК Swingfire.
 Medium Anti-Tank Weapon (MAW) — американская программа первой половины 1960-х.
 Medium Assault Anti-Tank Weapon (MAAW) — ответвление от вышеуказанной программы в середине 1960-х. Результатом стало принятие на вооружение ПТРК Dragon.
 Directional-Control Medium Assault Anti-Tank Weapon (DC-MAW) — проект комплекса с самонаводящейся ракетой, реализовывавшийся в рамках вышеуказанной программы. Был свёрнут в 1966 году.
 Advanced Antitank Weapon System Medium (AAWS-M) — американская программа 1980-х. Результатом стало принятие на вооружение ПТРК Javelin.